Баскетбольный турнир на XXVII Летних Олимпийских играх проходил с 16 сентября по 1 октября 2000 года. Разыгрывалось 2 комплекта наград — в соревнованиях женских и мужских сборных. В турнире приняли участие по 12 женских и мужских команд, разбитых на группы по шесть. По итогам соревнований в группах в ¼ финала попали по четыре сборные, которые разыграли медали по системе выбывания.

Спортивные объекты

Формат соревнований 
 Двенадцать команд делятся на две группы по 6 в каждой.
 Команды, занявшие первые четыре места в группах, выходят в плей-офф.
 Команды, занявшие пятые места в группах, участвуют в матче 9-е место.
 Команды, занявшие шестые места в группах, участвуют в матче 11-е места.
 Четвертьфинальные пары формируются по следующей схеме: A1 — B4, A2 — B3, A3 — B2, A4 — B1.
 Команды, проигравшие в четвертьфиналах, участвуют в матчах за 5-е и 7-е места.
 Команды, победившие в полуфиналах, выходят в финал, проигравшие участвуют в матче за 3-е место.

Тай-брей:
 Результат встреч между собой
 Лучшее процентное соотношение забитых и пропущенных очков между командами, имеющими равные показатели

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Классификация

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Квалификация

Результаты

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки 
 Женский турнир 2000 года на сайте ФИБА
 Мужской турнир 2000 года на сайте ФИБА